Danny Miranda se poate referi la unul din următorii

 Danny Miranda, muzician, basist al formațiilor Blue Öyster Cult și Queen + Paul Rodgers
 Danny Miranda, jucător de baseball din Cuba

Dezambiguizare
Nume proprii